Calderone – grossa pentola
 Calderone – antico simbolo celtico.
 Calderone – oggetto magico dei libri di Harry Potter
 Calderone di Gundestrup – antico manufatto celtico 
 Calderone del Dagda – oggetto della mitologia celtica
 Antonino Calderone – collaboratore di giustizia italiano
 Giuseppe Calderone – criminale italiano
 Ghiacciaio del Calderone – ghiacciaio dell'Abruzzo, sul Gran Sasso